Името Сантяго (, в превод Свети Яков) носят редица обекти в испански и португалски говорещия свят.

Личности 
Сантяго Бернабеу Йесте – бивш президент на Реал Мадрид

Градове 
 Сантяго де Компостела - град в Испания, столица на автономната област Галисия;
 Сантяго де Куба - втория по население град в Куба;
 Сантяго де лос кабайерос - втория по население град в Доминиканската република;
 Сантяго де Пурискал - град в Коста Рика, административен център на кантон;
 Сантяго де Чиле - столицата на Чили.

Други 
 Сантяго - остров в Атлантическия океан на Република Кабо Верде (б. Зелени нос);
 Сантяго – административен регион в Чили;
 „Сантяго“ – католически военен орден;
 „Сантяго“ - научно-фантастичен роман от Майк Резник.

Лични имена